Uladzimir Ihnacik era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Tsung-hua Yang ha battuto in finale 6–3, 7–6(5) Jerzy Janowicz.

Teste di serie

  Bernard Tomić (quarti di finale)
  César Ramírez (semifinali)
  Jonathan Eysseric (terzo turno)
  Yuki Bhambri (terzo turno)
  Henrique Cunha (secondo turno)
  José Pereira (secondo turno)
  Marcelo Arévalo (terzo turno)
  Juan Vazquez-Valenzuela (terzo turno)

  Ryan Harrison (terzo turno)
  Alexei Grigorov (terzo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe  (terzo turno)
  Jerzy Janowicz  (finale)
  Peerakit Siributwong (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Alexandre Folie (terzo turno)
  David Goffin (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Open di Francia 2008